Си́грейв () — деревня и гражданский приход в округе Чарнвуд (Лестершир, Англия, Великобритания). Расположена в 14 км к северу от Лестера и в 153 км к северо-западу от Лондона. Граничит с деревнями ,  и . Население — около 500 человек.

Одно из первых упоминаний о Сигрейве — в числе маноров, дарованных Генриху де Феррьеру королём Вильгельмом I Завоевателем — содержится в «Книге Страшного суда». Земельное владение состояло из «пахоты для одного плуга» и четырёх акров лугов.

Известные уроженцы 
 Бенджамин Маршалл (1768—1835) — художник-анималист и портретист.

Примечания 

Города Англии